Life on Mars? – piosenka Davida Bowie 
 Life on Mars – amerykański serial
 Życie na Marsie (Life on Mars) – brytyjski serial 
 Life on Mars – jeden z odcinków serialu "Prezydencki poker" 
 Life on Mars – ścieżka dźwiękowa do brytyjskiego serialu "Życie na Marsie"